«Франкенштейн Мэри Шелли» () — фильм 1994 года, экранизация романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Несмотря на некоторые расхождения с оригинальным литературным произведением, это самая близкая к тексту киноверсия «Франкенштейна» Шелли.

Фильм стал частью серии киноадаптаций классической литературы ужасов, снятых в 1992—1996 годах. К другим подобным экранизациям можно отнести фильмы «Дракула Брэма Стокера» Фрэнсиса Форд Копполы, «Мэри Рейлли» (основанной на истории о Джекиле и Хайде) и фильм «Волк», основанный на легендах об оборотнях.

Кроме сыгравшего одну из ролей режиссёра фильма Кеннета Брана, в фильме приняли участие такие актёры, как Роберт де Ниро, Хелена Бонэм Картер, Иан Холм.

В американском прокате фильм прошёл неудачно, собрав лишь 22 миллиона долларов США (при бюджете в 45 миллионов). Мировые сборы ленты составили 90 миллионов.

Сюжет 
Начало XIX века. Капитан Уолтон со своей командой держит путь к Северному полюсу. Когда его корабль оказывается зажат льдами, он встречает учёного Виктора Франкенштейна (Кеннет Брана). Впереди есть какое-то существо и Уолтон хочет узнать, кто это. Виктор начинает свой рассказ.

Действие переносится на несколько лет назад. Молодой и любознательный Виктор Франкенштейн из Женевы делает большие успехи в науке. Уезжая учиться в Ингольштадт (Германия), он обещает своей сводной сестре Элизабет (Хелена Бонэм Картер) по возвращении жениться на ней. В университете он знакомится с профессором Вальдманом (Джон Клиз), изучавшим человеческое тело, и вплотную подошедшим к созданию искусственного человека. Вальдман категорически отказывается продолжать исследования дальше. После убийства профессора не желающим прививаться горожанином Франкенштейн решает продолжить работу своего учителя.

Пытаясь создать совершенного человека, Виктор ошеломлён, насколько омерзительное творение получилось в результате его эксперимента. В ночь после своего создания монстр (Роберт де Ниро) сбегает. Спасшись от разгневанных горожан, которые приняли его за разносчика холеры, Создание селится в сарае дома крестьянской семьи. Выполняя по ночам тяжелую работу, он заслужил любовь хозяев к «доброму лесному духу». Однако, встретившись с Созданием, крестьяне прогоняют его и сами уезжают.

Научившись к тому времени читать и говорить, Создание узнаёт (из дневника Франкенштейна, который оно нашло в одежде, взятой у Виктора), как появилось на свет, и клянётся отомстить Франкенштейну. Добравшись до Женевы, Создание убивает брата Виктора — Уильяма. Разъярённая толпа расправляется с Жюстин, служанкой в доме Франкенштейнов, подозревая её в убийстве. Встретившись с Виктором, Создание говорит, что навсегда уйдёт от людей, если тот создаст для него женщину. Виктор женится на Элизабет и решает уехать, но Создание находит молодожёнов и вырывает у Элизабет сердце.

Виктор оживляет Элизабет, соединив её голову с телом казненной Жюстин. Появившееся Создание зовёт её к себе. Элизабет, не зная, как поступить, сжигает себя.

Действие переносится обратно на корабль капитана Уолтона. Франкенштейн умирает. Возле тела своего создателя команда обнаруживает Создание. После того, как лёд вокруг корабля отступает, Уолтон берет курс обратно в Англию. Позади него Создание сжигает себя с телом мёртвого Виктора Франкенштейна.

В ролях 
 Роберт де Ниро — Создание
 Кеннет Брана — Виктор Франкенштейн
 Хелена Бонэм Картер — Элизабет
 Эйдан Куинн — капитан Роберт Уолтон
 Иан Холм — барон Франкенштейн
 Роберт Харди — профессор Кремп
 Тревин Макдауэлл — Жюстин
 Джон Клиз — профессор Вальдман

Отступления от романа 
Несмотря на то, что фильм — одна из самых близких адаптаций текста романа, некоторые изменения всё же были сделаны. Например, в романе после того, как Создание просит создать себе женщину, Виктор неохотно соглашается, но останавливается как раз перед тем, как оживить Монстра-женщину.

Факты 
 Съёмочный период: октябрь 1993 — февраль 1994.
 От роли монстра отказался Жерар Депардьё.
 Роберт Де Ниро специально общался с людьми, пережившими тяжёлые физические травмы, чтобы научиться говорить так же, как человек, находящийся в подобном состоянии.
 Кеннет Брана поместил в название имя Мэри Шелли, как бы намекая на то, что это наиболее близкая к роману экранизация. Точно так же продюсер фильма Фрэнсис Форд Коппола поступил за два года до этого, экранизировав второй классический ужастик и назвав его «Дракула Брэма Стокера».
 Брана настоял на том, чтобы слово «монстр» не использовалось в титрах фильма. В книге персонажа Де Ниро символично называли «Демоном», что, однако, в фильм не попало.
 Одну из второплановых ролей мог сыграть Кристофер Ламберт, но незадолго до начала съёмок его заменили на другого актёра.
 В одной из сцен Роберт Де Ниро должен был укусить эпизодическую героиню, которую играла Фэй Рипли. Сцену сняли, но в окончательный вариант она не вошла.
 Присутствовавший на премьере сэр Кристофер Ли на вопрос журналистов, в чём он видит главную разницу между этим фильмом и «Франкенштейном» 1957 года, где он сам играл монстра, актёр отшутился: «40 лет и 40 миллионов долларов».
Сценарист Фрэнк Дарабонт резко раскритиковал режиссёрское видение Кеннета Брана: по его словам это был «лучший сценарий, который я когда-либо написал, и худший фильм, который я когда-либо видел».

Ссылки

Примечания 

Фантастические фильмы 1994 года
Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Мэри Шелли
Фильмы TriStar Pictures
Фильмы ужасов США
Фильмы-мелодрамы США
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-драмы Японии
Фильмы ужасов 1994 года
Фильмы ужасов Японии
Фантастические фильмы Японии
Фильмы на английском языке
Фильмы о студентах
Фильмы США 1994 года